XXXI летни олимпийски игри се провеждат от 5 до 21 август 2016 г. в град Рио де Жанейро, Бразилия. Това са първите олимпийски игри, проведени в Южна Америка.

Игрите струват 12,8 милиарда щатски долара, от които 2,236 милиарда за изграждане на съоръженията.

Избиране на домакин 
Градът домакин е избран на 2 октомври 2009 г. по време на 121-вата сесия на МОК в Копенхаген, Дания. Другите кандидати за домакинство са Мадрид, Токио и Чикаго.

Олимпийски обекти 

Олимпийските обекти са разделени в 4 зони – Маракана, Бара, Деодоро и Копакабана.

Маракана 

 Ещадио до Маракана за откриване и закриване на футболния турнир (78 600 места)
 Ещадио Нилтон Сантош (Олимпийски стадион) за лека атлетика (60 000 места)
 Мараканазиньо за волейбол (11 800 места)
 Самбодромо за маратон и стрелба с лък (съответно 20 000 и 6 200 места)
 Воден център Хулио де Ламаре за водна топка (3 400 места)

Бара 

 HSBC Arena за спортна и художествена гимнастика (12 000 места)
 Олимпийски стадион за водни спортове за плуване и водна топка (18 000 места)
 Кариока Арена 1 за баскетбол (15 000 места)
 Кариока Арена 2 за борба и джудо (10 000 места)
 Кариока Арена 3 за фехтовка и таекуондо (10 000 места)
 Фючър Арена за хандбал
 Олимпийски тенис център за тенис (10 000 места / 5 000 места / 3 000 места / 7 x 250 места)
 Колодрум Бара за колоездене на писта (5 000 места)
 Воден център Мариа Ленк за скокове във вода и синхронно плуване (5 800 места)
 Riocentro-Pavilion 2 за вдигане на тежести (6 500 места)
 Riocentro-Pavilion 3 за тенис на маса (6 500 места)
 Riocentro-Pavilion 4 за бадминтон (6 500 места)
 Riocentro-Pavilion 6 за бокс (9 000 места)
 Олимпийски голф парк за голф (25 000 места)

Деодоро 
 Олимпийски конен център за конен спорт (14 000 места / 20 000 места)
 Олимпийски хокей център за хокей на трева (10 000 места / 5 000 места)
 Олимпийско стрелбище за спортна стрелба (2 000 места)
 Деодоро за модерен петобой и ръгби (20 000 места)
 Воден център Деодоро за модерен петобой (2 000 места)
 Youth Arena за модерен петобой и баскетбол (5 000 места)
 Планински колоездачен център за планинско колоездене (5 000 места)
 Олимпийски BMX център за BMX състезания (5 000 места)
 Уайтуотър за кану слалом (8 000 места)

Копакабана 

 Лагоа за академично гребане и кану-каяк (10 000 места)
 Арена за плажен волейбол за плажен волейбол (12 000 места)
 Копакабана за триатлон, шосейно колоездене, плуване в открити води (5 000 места)
 Марина да Глориа за ветроходство (3 500 места)
 Фламенго Парк за шосейно колоездене и спортно ходене (5 000 места)

Футболни стадиони 
 Ещадио до Маракана (74 738 места) в Рио де Жанейро
 Ещадио Насионал Мане Гаринча (70 064 места) в Бразилия
 Минейрао (62 160 места) в Белу Оризонте
 Арена Коринтианс (48 000 места) в Сао Пауло
 Ещадио Нилтон Сантош (46 931 места) в Рио де Жанейро
 Арена Фонте Нова (48 747 места) в Салвадор
 Арена де Амазония (44 310 места) в Манаус

Игрите

Церемония по откриването 
Церемонията по откриването на игрите е проведена на стадион Маракана на 5 август 2016 г.

Нови спортове 
Преди игрите има две свободни места за нови спортове и първоначално седем спортни асоциации се кандидатират за включване на спортовете им в програмата на игрите за 2016 г. Бейзболът и софтболът, които са изключени от програмата през 2005 г., както и карате, скуош, голф, ролкови спортове и ръгби са предложените спортове. Лидерите на седемте спорта представят спортовете си пред Изпълнителния съвет на МОК през юни 2009 г. 

През август Изпълнителният съвет одобрява с мнозинство ръгби 7 (версия на ръгбито със седем играчи), като по този начин премахва бейзбола, ролковите спортове и скуоша от надпреварата. Сред оставащите три – голф, карате и софтбол, съветът одобрява голфа в резултат на консултация. Крайното решение относно двата спорта е взето на 9 октомври 2009 г., последен ден от 121-вата сесия на МОК. Решението е взето по нова система; за одобряването на спорт вече е необходимо обикновено мнозинство от пълния комитет на МОК вместо изискваното дотогава мнозинство от две трети.  Изпълнителният директор на Международната федерация по голф Антъни Сканлън казва, че най-добрите играчи, включително Тайгър Уудс и Аника Сьоренстам, ще покажат подкрепата си за включването на голфа в олимпийските игри посредством участието си в състезанията.  Международната федерация по ветроходство обявява през май 2012 г., че уиндсърфингът ще бъде заменен на летните олимпийски игри през 2016 г. с кайтсърфинг, но това решение е отменено през ноември същата година. МОК обявява през януари 2013 г., че ще провери статута на състезанията по колоездене вследствие на признанието на Ланс Армстронг относно ползването на медикаменти за подобряване на постиженията и поради обвиненията, че управляващото тяло на колоезденето е прикривало допингирането. За разлика от изключението по време на игрите през 2012 г. Международната федарация по гимнастика обявява, че на тези игри ще има галапредставление на гимнастиците.

Календар 
Всички дати са в бразилско време (UTC-3)

Емблема 
Официалната емблема за летните олимпийски игри през 2016 г. е с дизайн от бразилската агенция „Tatíl Design“ и е представена на 31 декември 2010 г. Емблемата представлява три фигури в жълто, зелено и синьо – цветовете на бразилското знаме – хванати за ръце и в тройна прегръдка, като фигурите създават форма, напомняща Захарната планина. Емблемата се основава на четири концепции: завладяваща енергия, хармонично разнообразие, изобилна природа и олимпийски дух. Фирмата печели конкурса за емблема в състезание със 139 агенции.

Емблемата напомня на картината на Анри Матис „Танц“. Има обвинения от страна на базираната в Колорадо „Telluride Foundation“, че емблемата е плагиатствана от тяхната емблема. Директорът на „Tatíl“ Фред Гели (Fred Gelli) защитава дизайна, заявявайки, че концепцията за фигури, свързани в прегръдка не е оригинална, но назовава „Танц“ като оказала влияние върху концепцията за емблемата и подчертава, че дизайнерите нарочно са целили да направят интерпретацията на концепцията възможно най-различна от всички останали.

Класиране на страните по медали 

Класирането по медали от Летните олимпийски игри 2016 показва броя на победите на представители на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите са планирали да раздадат 306 комплекта медали в 28 спорта – толкова, колкото е броят на състезанията, в които се състезават над 11 000 спортисти от 206 страни в периода от 5 до 21 август 2016 г.

Допинг скандали 
На 15 ноември 2015 г. година отборът на Русия по лека атлетика е изваден от всички атлетически състезания от Международната асоциация на лекоатлетическите федерации (IAAF) поради доклад от Световната антидопингова агенция (WADA) за организирано допингиране в страната. На 18 юли 2016 г. независимо разследване на WADA обявява, че руското министерство на спорта и Федералната служба за сигурност на страната са провеждали политика на „държавно спонсорирано“ допингиране на спортистите си и прикриване на следите и положителните проби. Поради това разкритие МОК организира спешно заседание, на което да се дискутира дали страната да се изключи от олимпиадата. МОК се обявява против цялостното изключване на страната от игрите, но поставя нови допълнителни и по-строги изисквания за всички руски състезатели на олимпийските игри. Към 1 август 2016 г. от всички 387 руски спортисти с квоти за участие, поне 117 са отстранени поради допинг. Голяма част от руския политически и спортен елит определят наказанията като политически мотивирани.

В същото време дни преди посещението в САЩ на руски и австрийски микробиолози за проверка на пробите на американските спортисти се оказва, че по вина на почистващата в лабораториите в САЩ фирма са повредени всички проби на американски олимпийци за периода от 1996 – 2016. По невнимание са унищожени 30 000 проби, за което американската антидопингова комисия ще подведе под отговорност почистващата фирма.

Външни препратки 

 Рио де Жанейро 2016

Източници